Acha puede referirse a:
 sufijo aumentativo y despectivo, femenino de -acho.

 Acha o Atxa, apellido de origen vasco y significa "la peña".
 Acha, localidad chilena en la región de Arica y Parinacota.
 Acción Chilena Anticomunista (ACHA), organización chilena.
 Destilerías Acha, destilería española en Álava, País Vasco.
 General Acha, localidad de La Pampa, Argentina.
 Grupo Acha Movilidad, empresa de movilidad integral española, concesionaria del servicio BizkaiBus.
Acha, tipo de mijo africano, también llamado fonio.

Atxa 
Atxa puede referirse a:

Atxa, yacimiento arqueológico ubicado en Álava, País Vasco.
Palacio Atxa, palacio español ubicado en Álava, País Vasco.

Referencias